Генри ле Скруп (; 29 сентября предположительно 1312 — 31 июля 1391) — английский аристократ, 1-й барон Скруп из Месема (с 1350 года), военачальник и дипломат. Участвовал в Столетней войне, в войнах с шотландцами и кастильцами. Был членом регентского совета при малолетнем короле Ричарде II.

Биография 
Генри ле Скруп был старшим сыном Джеффри ле Скрупа, лорда главного судьи Англии, и его первой жены Иветты де Рос. После него в этой семье родились ещё четверо сыновей — Томас, Уильям, Стефан и Джеффри. Известен день рождения Генри — 29 сентября; при этом год источники не называют. Предположительно речь идёт о 1312 годе. Скруп наследовал отцу в 1341 году, став владельцем ряда поместий в Ноттингемшире, включая Месем. Ещё до этого Скруп начал военную карьеру. В 1333 году он принял участие в походе на шотландцев и под Бериком был посвящён в рыцари, а позже сражался при Халидон-Хилле, где англичане одержали полную победу. В 1335 году сэр Генри снова служил на северной границе, а в 1340 году сражался с французами в морской битве при Слейсе. В 1342 году сэр Генри участвовал в военных действиях в Бретани, потом служил в Ирландии под командованием Ральфа де Уффорда, в 1345 году сопровождал короля Эдуарда III во Фландрию. По данным некоторых источников, в 1346 году Скруп сражался в качестве знаменосца и при Креси (с французами), и при Невилс-Кроссе (с шотландцами), но историки не уверены в том, что это соответствует действительности. В 1347 году сэр Генри участвовал в осаде Кале. Последующие несколько лет он нёс службу на шотландской границе, а в 1350 году участвовал в разгроме кастильского флота при Винчелси.

В ноябре 1350 года Генри ле Скрупа впервые вызвали в парламент как лорда Скрупа. Уточнение «лорд Скруп из Месема» появилось после 1371 года, когда баронами стали представители старшей ветви рода — Скрупы из Болтона. В 1354 году сэр Генри был одним из послов к папе римскому Иннокентию VI, в 1355 году находился в армии в Пикардии, оттуда уехал на шотландскую границу и в 1357 году участвовал в осаде Бервика. Скрупа включили в состав комиссии, которая вела переговоры об условиях освобождения короля Шотландии Дэвида II, находившегося тогда в английском плену. В 1359 году сэр Генри воевал в Шампани под началом Джона Гонта, в 1360 году был в составе армии, которая маневрировала под Парижем, а в 1361 году получил пост смотрителя Кале и Гина, который занимал, по-видимому, до 1370 года. В 1365 году он отправился в Святую землю и принял участие во взятии Александрии. В 1367 году Скруп участвовал в походе Чёрного принца в Кастилию, в результате которого Педро Жестокий на время вернул себе корону.

В эти годы сэр Генри выполнял ряд важных дипломатических миссий. Так, в 1362 и 1364 годах он вёл переговоры о браке одного из сыновей Эдуарда III, Эдмунда Лэнгли, с Маргаритой Мальской, дочерью и наследницей графа Фландрского, но потерпел неудачу. В 1369 году, когда возобновилась война с Францией, Скруп сражался на континенте под началом Джона Гонта. В 1370 году он был назначен наместником Западных марок, в 1371 — управляющим королевским двором. Сэр Генри участвовал в работе Хорошего парламента (1376 год). После смерти в 1377 году Эдуарда III он стал членом регентского совета при малолетнем Ричарде II, заседал в разного рода комиссиях в Йоркшире и Нортумберленде. Последние годы Скруп провёл на покое в своих поместьях. После смерти в 1391 году его похоронили в Йоркском соборе.

В ходе многолетней карьеры Скруп заслужил репутацию храброго воина, мудрого советника и умелого администратора. В молодости он принадлежал к окружению Уильяма де Богуна, 1-го графа Нортгемптон, двоюродного брата короля Эдуарда III, в зрелые годы был связан с сыном этого короля Джоном Гонтом. Однако исследователи отмечают, что у сэра Генри эта связь была слабее, чем у его кузена Ричарда Скрупа из Болтона.

Семья 
Генри ле Скруп был женат на некоей Джоан (её происхождение неизвестно). В этом браке родились по крайней мере семеро детей:

 Джеффри;
 Уильям;
 Стефан, 2-й барон Скруп из Месема;
 Ричард, архиепископ Йоркский;
 Джон;
 Джоан, жена Генри Фицхью, 2-го барона Фицхью;
 Изабелла, жена сэра Роберта Пламптона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Скруп
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Халидон-Хилле
Участники битвы при Слейсе
Участники Войны за бретонское наследство
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Невиллс-Кроссе
Участники битвы при Винчелси
Участники шевоше Эдуарда III (1359—1360)
Участники битвы при Нахере
Крестоносцы
Генри ле Скруп, 1-й барон Скруп из Месема